Seefried auf Buttenheim steht für:

 Seefried auf Buttenheim (Adelsgeschlecht)

Seefried auf Buttenheim ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Seefried auf Buttenheim (1873–1914), deutscher Hauptmann und Kolonialbeamter
 Auguste von Seefried auf Buttenheim  (1899–1978), Frau des Bayernprinzen und Historikers Adalbert von Bayern
 Philipp von Seefried auf Buttenheim, Kommandeur der Kavallerieschule der Reichswehr